Strymba (ukrainisch ; russische Entsprechung Strimba/Стримба oder Стрымба) ist ein geographischer Name in der Ukraine:

Ortschaften
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna, siehe Strymba (Nadwirna)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kodyma, siehe Strymba (Kodyma)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Rachiw, siehe Strymba (Rachiw)

Fluss
 Strymba (Fluss): Nebenfluss der Worona (Bystryzja Nadwirnjanska) in der Oblast Iwano-Frankiwsk